Призрен:

 Призрен — город на Балканском полуострове в частично признанной Республике Косово.
 Призрен  — община в Косово, входит в Призренский округ.